Сергей Борисович Точилин (15 марта 1955 — 12 марта 2021) — российский управленец и хозяйственный деятель, генеральный директор Сибирского химического комбината.

Родился 15 марта 1955 г. в пос. Малышев Лог Волчихинского района Алтайского края, вырос в Кемеровской области.

После окончания Томского политехнического университета по специальности «Машины и аппараты химических производств» (1977) работал на Сибирском химическом комбинате: дежурный мастер-механик, инженер, старший инженер, заместитель главного механика объекта, заместитель главного механика комбината, главный механик объекта, директор РМЗ (2001—2005).

Глава администрации ЗАТО Северск (23.12.2005—28.06.2007), сменил на этом посту Николая Кузьменко. Первый заместитель губернатора Томской области (2007—2012).

С 2012 г. генеральный директор ОАО «Сибирский химический комбинат».

Умер после продолжительной болезни 12 марта 2021 года в северском госпитале, три дня не дожив до 66-летия.

Семья: жена, дочь и сын.

Источники 
 К 60-летию ОАО «Сибирский химический комбинат» / Пресс-служба СХК. — Нижний Новгород: РИЦ «Курьер-Медиа», 2014. — 16 с., ил. — Электронный ресурс: www.kuriermedia.ru.
 

Директора Сибирского химического комбината